Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2010 spelades i Sydafrika mellan 31 oktober och 14 november 2010. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 4–2.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida (arkiverad)
 Rsssf.com

Referenser

2010
Fotboll i Sydafrika
Fotbollsåret 2010
2010 i Sydafrika